Order Feniksa (Grecja)
 Order Feniksa (Hohenlohe)
 Order Feniksa (Tonga)